Чемпионат мира Формулы-1 является высшим дивизионом по гонкам на машинах с открытыми колёсами и санкционируется FIA. Первый сезон был в 1950 году.

За более чем 70 лет, Формула-1 имела множество рекордов, установленными гонщиками, командами и рекорды связанные с другими событиями, некоторые из них держатся десятилетиями, а некоторые были установленны относительно недавно. Это список рекордов чемпионата мира Формулы-1.

Рекорды пилотов 

 Михаэль Шумахер и Льюис Хэмилтон являются самыми результативными гонщиками в истории Формулы-1 по числу чемпионских титулов. Хэмилтон также является рекордсменом по количеству подиумов, поул-позиций и стартов с первого ряда, а также множества других рекордов.
 В  году единственным в истории чемпионом мира посмертно стал австриец Йохен Риндт. Риндт разбился в субботней практике на Гран-при Италии 1970 года и умер по пути в больницу. Его очковое превосходство было подавляющим, но не абсолютным, и Жаки Икс потерял шансы на титул лишь две гонки спустя. Риндт в итоге набрал 45 очков, а обладатель второго места, Жаки Икс — лишь 40. Кстати, финишировал в том сезоне Риндт всего лишь 5 раз — но только на первом месте.
 Трижды в истории пилоты показывали абсолютный результат по итогам чемпионата (набирали максимально возможное количество очков) — в  (Альберто Аскари),  и  (Джим Кларк). Это было достигнуто благодаря тому, что не все результаты шли в зачёт (4 лучших в  и 6 лучших в  и ).
 Единственный пилот, который лидировал на всех Гран-при Формулы 1, в которых участвовал — Маркус Винкельхок. Он из-за дождя лидировал 6 кругов на Гран-при Европы 2007 года и это был единственный Гран-при Формулы 1, в котором он принял участие.
 Фернандо Алонсо — самый опытный гонщик Формулы-1. С 2001 по настоящее время (с перерывом в 2002, 2019, 2020) он принял участие в  ( старта) Гран-при в составе команд Минарди,Рено, Макларен, Феррари, Альпин, Астон Мартин(с 2023 года).
 В  году Шарль Пик на болиде команды Marussia установил новый рекорд: по ходу сезона его обогнали 70 раз.

Рекорды конструкторов 
 Команда «BAR» вошла в историю чемпионатов мира как команда, которая провела самый долгий пит-стоп. На Гран-при Канады в 2005 году устранение неполадок на машине Такумы Сато заняло 30 минут и 51,763 секунды. Примечательно, что до финиша в этой гонке Сато так и не доехал, сойдя с дистанции из-за проблем с тормозами.
 Команда «Tyrrell» в течение двух сезонов ( и  годов) использовала в гонках уникальные шестиколёсные болиды Tyrrell P34: управляемыми были четыре передних колеса болида. Несмотря на то, что машина выступала достаточно успешно, явного преимущества в борьбе с классическими четырёхколёсными машинами она не имела, и нововведение не прижилось. Главным достижением этих болидов стал дубль на Гран-при Швеции 1976 года.
 Самое большое количество побед в одном сезоне долгое время было у McLaren — 15 из 16 этапов эта команда смогла выиграть в  году (Ferrari дважды повторяла этот результат: в , но из 17 этапов и  из 18 этапов), однако теперь рекордсменом считается команда Mercedes, выигравшая 19 гонок из 21 в сезоне-2016.
 Больше всего дисквалификаций получила команда Tyrrell — 25

Гран-при и старты

Всего Гран-при

Победы

Всего побед

Наибольшее количество побед за сезон

Наивысший процент побед за сезон

Самая продолжительная серия побед

Подиумы

Всего подиумов 
Данные приведены после Гран-при Азербайджана 2021 года

* Гонки, в которых конструктор набрал один или более подиумов

Самая продолжительная серия подиумов

Поулы

Всего поулов

Наибольшее количество поулов за сезон

Быстрые круги

Всего быстрых кругов 
Данные приведены после Гран-при Венгрии 2021 года

Очки 
На протяжении всей истории чемпионата менялись призовые места и количество очков — см. Система начисления очков в Формуле-1 для подробностей.

Всего очков

Наибольшее количество очков за сезон (топ-20) 
Данные приведены на конец сезона 2021 года.

Кубки конструкторов

Всего

Рекорды чемпионатов мира 
 Чемпионаты мира 1965 и 1968 годов начались раньше всех — 1 января; позже всех начался чемпионат мира 2020 года — 5 июля.
 Чемпионат мира 1956 года закончился раньше всех — 2 сентября; позже всех закончился чемпионат мира 1962 года — 29 декабря.
 Чемпионат мира 1968 года имел наибольшую продолжительность — 307 дней (с 1 января по 3 ноября); наименьшую продолжительность имел чемпионат мира 1952 года — 112 дней (с 18 мая по 7 октября).
 Наибольшее количество участников заявлено в чемпионате мира 1953 года — 141 (из них стартовало 108; включая соревнования «500 миль Индианаполиса», входившие в календарь чемпионата).
 Наименьшее количество участников заявлено в чемпионате мира 2009 года — 20.
 Наибольшее количество участников из разных стран стартовало в сезоне 1974 года: 19 стран (Австралия, Австрия, Аргентина, Бельгия, Бразилия, Великобритания, Германия, Голландия, Дания, Италия, Канада, Лихтенштейн, Новая Зеландия, США, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция, ЮАР).
 Больше всего дисквалификаций было в чемпионате мира 1984 года — 20. Всего же за всю историю чемпионатов мира было 123 дисквалификации.
 Суммарная дистанция, пройденная пилотами в чемпионатах мира Формулы-1 — годов составляет 4910892,85 километров. Этого расстояния хватит, чтобы добраться до Луны и обратно более 6 раз.

Рекорды Гран-при 
 Больше всех Гран-при принимала трасса «Монца» — 71
 Чаще всех чемпионат открывала трасса «Альберт-парк» в Мельбурне — 19
 Чаще всех чемпионат закрывала трасса «Аделаида» — 11
 Самая длинная трасса: «Пескара» — 25 579 м
 Самая короткая трасса: «Монте-Карло» (в конфигурациях 1955—1972 гг.) — 3145 м
 Больше всего участников за всю историю проведения чемпионата мира стартовало на Гран-при Германии 1953 года. Тогда старт приняло 34 гонщика.
 Наименьшее количество участников стартовало на Гран-при США 2005 года: из-за проблем с резиной Michelin все клиенты этой компании отказались от участия в гонке, в которой в результате приняли участие 6 пилотов
 Самый долгий этап чемпионата мира длительностью чуть более четырёх часов (время победителя, Дженсона Баттона — 4:04:39,537) — Гран-при Канады 2011 года
 Самый короткий по пройденной в формально гоночном режиме дистанции Гран-при состоялся в 2021 году в Бельгии. Из-за сильного дождя гонка несколько раз переносилась и останавливалась красными флагами и, несмотря на общую продолжительность в более, чем 3 часа, по факту состояла из двух коротких отрезков по 2 круга в режиме автомобиля безопасности, а официальный протокол был и вовсе сформирован по результатам одного круга (6,88 км)
 Самая долгая квалификация — Гран-при Бразилии 2009 года, 2 часа 41 минута
 Больше всего обгонов (126) в гонке было зафиксировано в Гран-при Турции 2011 года. Это притом, что стартовавший с поула и победивший в гонке Себастьян Феттель совершил один-единственный обгон.
 Наибольшее количество смен лидера было на Гран-при Италии 1965 года — 39

Примечания

Ссылки 
 Статистика и рекорды чемпионата мира Формулы-1 на StatsF1.com

Списки, связанные с Формулой-1
Спортивные достижения и статистика